NSYNC est le nom d'un boys band américain de musique pop qui joua de 1995 à 2002.
 Nsync est un logiciel de synchronisation des données entre plusieurs ordinateurs.

Homonymie